Чобурчі:

Чобурчі (Слободзейський район), Молдова
Чобурчі (Штефан-Водський район), Молдова